Le congrès de Grenoble peut désigner :
 le congrès de Grenoble du Parti socialiste en 1973 ;
 le congrès de Grenoble du Parti socialiste en 2000 ;
 le congrès de Grenoble de la Confédération française démocratique du travail en 2006.